Збара́зький () — українське і польське прізвище.

Відомі носії 
 Андрій Збаразький (*д/н — бл. 1540) — князь україно-литовського походження, політичний діяч Великого князівства Литовського.
 Іван (Януш) Збаразький (перед 1553—1608) — князь литовсько-руського походження, військовий діяч та урядник Речі Посполитої.
 Микола Збаразький (? — 1574) — князь, урядник Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.
 Михайло Збаразький (*'д/н —1554) — представник українського князівського та магнатського роду.
 Стефан Збаразький (бл.1518 — †1585 чи 1586) — князь руський з роду Збаразьких

 Христофор (Кшиштоф) Збаразький (близько 1580 — 6 березня 1627) — аристократ литовсько-руського походження, державний діяч Речі Посполитої.